Titus Statilius Taurus ist der Name folgender Personen:

* Titus Statilius Taurus (Konsul 26 v. Chr.) (vor 60 v. Chr.–nach 10 v. Chr.), römischer Feldherr und Politiker
 Titus Statilius Taurus (Konsul 11), römischer Politiker und Senator
 Titus Statilius Taurus (Konsul 44) († 53), römischer Politiker und Senator
 Titus Statilius Taurus Corvinus, römischer Politiker und Senator, Konsul 45
 Titus Statilius Sisenna Taurus, römischer Politiker, Konsul 37 v. Chr. und 26 v. Chr., siehe Sisenna Statilius Taurus